Ruta Provincial 91 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 91, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 91, ruta provincial de Santa Fe, Argentina.